Der Begriff Mentum steht für

 das Kinn
 den basalen Abschnitt des Labiums der Insekten, siehe Mentum (Insekt).